Чемпионат Азии по дзюдо 1988 года прошёл в Дамаске (Сирия) 19-22 июля.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Ссылки 
 Канал дзюдо Token Corporation
 Федерация дзюдо Азии

1988
1988 год в дзюдо
Июль 1988 года
События в Дамаске
Спортивные соревнования в Сирии
1988 год в Сирии